Fidiobia är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1894. Fidiobia ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggesteklar
Fidiobia